Nick of Time (The Twilight Zone), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie The Twilight Zone.
Nick of Time (album), een blues rock album van Bonnie Raitt.
Nick of Time (lied), een lied van AC/DC (Blow Up Your Video, 1988). 
Nick of Time (film), een film uit 1995.
Nick of Time (computerspel), een computerspel van The Dreamers Guild.
Nick of Time (Claybourne)  een roman van Casey Claybourne, 1997, ISBN 0-515-12189-4
The Nick of Time (King), een roman van Francis King, 2002, ISBN 1-900850-78-8 
The Nick of Time (Effinger), een roman van George Alec Effinger, 1985, ISBN FW00001261.
Nick of Time (verhaal), een weerwolfverhaal van Matthew J. Costello.